Eberstein (Karinthië), een gemeente in Oostenrijk
graafschap Eberstein, een oud graafschap in Baden-Württemberg, met twee centra:
Alt-Eberstein, een burchtruïne in Baden-Baden
Neu-Eberstein, een burchtruïne in Gernsbach